Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge grec mencionat per Galè que diu que va escriure uns comentaris sobre els Aforismes d'Hipòcrates. Hauria viscut al  o II. No es pot identificar amb cap altre metge amb el mateix nom.

Referències 

Metges de la Grècia romana